Ženski svetovni rekord v skoku v daljino. Prvi uradno priznani rekord je leta 1922 postavila Marie Mejzlikova II z dolžino 5,16 m, aktualni rekord pa je 11. junija 1988 postavila Galina Čistjakova z dolžino 7,52 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 36 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Daljina
Skok v daljino